

Persone
 Alessandro Maestri (1985) – giocatore di baseball italiano
 Ambrogio Maestri (1970) – baritono italiano
 Andrea Maestri (1975) – politico italiano
 Anna Maestri (1924-1988) – attrice italiana
 Athos Maestri (1913-1942) – aviatore italiano
 Cesare Maestri (1929-2021) – alpinista, scrittore e partigiano italiano
 Ferdinando Maestri (1786-1860) – avvocato, accademico e patriota italiano
 Flavio Maestri (1973) – calciatore peruviano
 Giancarlo Maestri (1934-1995) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Luca Maestri (1963) – dirigente d'azienda italiano
 Mirco Maestri (1991) – ciclista su strada italiano
 Nello Maestri (1986) – karateka italiano
 Patrizia Maestri (1954) – politica italiana
 Pietro Maestri (1816-1871) – statistico italiano
 Riccardo Maestri (1994) – nuotatore italiano
 Santino Maestri (1938-2016) – calciatore italiano
 Sarah Maestri (1979) – attrice e conduttrice radiofonica italiana
 Yoann Maestri (1988) – rugbista a 15 francese

Altro
 Antichi maestri – romanzo di Thomas Bernhard del 1985
 Cattivi maestri – album del gruppo Hardcore punk italiano Peggio Punx
 I piccoli maestri – romanzo di Luigi Meneghello, pubblicato nel 1964
 I piccoli maestri – film del 1997 diretto da Daniele Luchetti
#Maestri – programma televisivo di apprendimento in onda sulla rete televisiva RAI 3
 Maestri campionesi – costruttori e scultori, spesso riuniti in corporazioni dal XII al XIV secolo
 Maestri comacini – corporazione di imprese edili itineranti
 Maestri del thriller – collana di romanzi editi da Edizioni Piemme
 Palazzo Maestri – edificio di Pavia

Pagine correlate
 De Maestri
 Maestro